Schelhas ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Schelhas (* 1977), deutscher Schauspieler
 Johannes Schelhas (* 1961), deutscher römisch-katholischer Theologe

Siehe auch:
 Schellhas